Чемпионат СССР 1950 года в классе «Б» проходил в два круга среди четырнадцати клубов. Победителем стал московский ВМС, получивший вместе с горьковским «Торпедо» путёвки в класс «А».

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
Турнир на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1950
1950